Il tabellone singolare del Croydon Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christian Saceanu (tds n. 8). In finale ha sconfitto Udo Riglewski (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Udo Riglewski (finale)
  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
  Nicolás Pereira (primo turno)
  Simon Youl (secondo turno)

  Michael Tauson (primo turno)
  Olivier Delaître (secondo turno)
  Diego Nargiso (primo turno)
  Christian Saceanu (campione)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Croydon Challenger 1990